Карены — группа народов на юге и юго-востоке Мьянмы и северо-западе Таиланда.
 Карены (вещество) — бициклические терпены (монотерпены).